Königswieser ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Königswieser (1530–1583), deutscher Maler
 Konrad Königswieser (1903–1967), österreichischer Bankmanager, Statthalter des Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem in Österreich
 Roswita Königswieser (* 1943), österreichische Manager-Trainerin, Organisationsberaterin und Autorin